Успенський собор Києво-Печерської лаври — храм у Києві.
 Успенський собор Києво-Печерської лаври — нейзильберова монета НБУ номіналом 5 грн.
 Успенський собор Києво-Печерської лаври — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.
 Успенський собор Києво-Печерської лаври — срібна монета НБУ номіналом 100 грн.